Argophyllum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Argophyllum ingår i familjen Argophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Argophyllum